Velika nagrada Švedske 1978 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 17. junija 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 70
| 1:41:00,606
| 3
| 9
|-
! 2
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 70
| + 34,019 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 70
| + 34,105 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 15
| 3
|-
! 5
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 69
| +1 krog
| 16
| 2
|-
! 6
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 69
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 69
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 8
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 69
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 9
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 7
| 
|-
! 10
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 8
| 
|-
! 11
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 68
| +2 kroga
| 20
| 
|-
! 12
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 68
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 13
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 68
| +2 kroga
| 19
| 
|-
! 14
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 67
| +3 krogi
| 24
| 
|-
! 15
| 10
|  Keke Rosberg
| ATS-Ford
| 63
| +7 krogov
| 23
| 
|-
! NC
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 62
| +8 krogov
| 22
| 
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 46
| Motor
| 1
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 46
| Pnevmatika
| 9
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 42
| Vzmetenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 28
| Motor
| 10
| 
|-
! Ods
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 19
| Zavrten
| 2
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 16
| Pregrevanje
| 6
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 8
| Trčenje
| 17
| 
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 7
| Trčenje
| 18
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Jacky Ickx
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Vodilni: Mario Andretti (1-38); Niki Lauda (39-70).

Formula 1 sezona 1978
1978